Numele de Hastings se referă la mai multe localităti din întreaga lume:

Anglia 

 Hastings - oraș din Anglia, în apropierea căruia a avut loc celebra bătălie din 1066.

Barbados 

 Hastings

Canada 

 Hastings, provincia

Noua Zeelandă 

 Hastings, Noua Zeelandă

Sierra Leone 

 Hastings, Sierra Leone

Statele Unite ale Americii 

 Hastings, statul 
 Hastings, statul 
 Hastings, statul 
 Hastings, statul 
 Hastings, statul 
 Hastings, statul 
 Hastings, statul

Vezi și 
 Bătălia de la Hastings